Pingshan Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Pingshan (socken i Kina, Guangxi), 
 Pingshan (socken i Kina, Guizhou), 
 Pingshan (socken i Kina, Hunan), 

Robotskapade Kinaförgreningar